Diakaria Koulibaly (1976-), homme politique guinéen ;
 Isaie Biton Koulibaly (1949-2021), écrivain ivoirien ;
 Kalidou Koulibaly (1991-), footballeur sénégalais ;
 Mamadou Koulibaly (1957-), homme politique ivoirien ;
 Pan Pierre Koulibaly (1986-), footballeur international burkinabé ;
 Paul Koulibaly (1986-), footballeur international burkinabé.